RSU est un acronyme, un code ou un sigle de trois lettres, qui peut faire référence à:
 Université d'État de Rogers (Rogers State University), une université américaine située à Claremore, au nord-est de l'État de l'Oklahoma 
 le code IATA de l'aéroport de Yeosu en Corée du Sud
 le code OACI de l'ancienne compagnie aérienne privée de Bolivie Aerosur
 Réseau, Segment, Usage, une nomenclature pour désigner des voies de chemin de fer françaises spéciales, désaffectées ou disparues indépendantes de la SNCF 
 Rapport social unique, un document faisant le bilan social d'une collectivité (voir Centre de gestion de la fonction publique territoriale)

Homonymie d'acronyme
Sigle de 3 caractères